Flemming Sørensen er navnet på flere personer:

 Flemming Sørensen (journalist, født 1930) (1930 – 2016) – tidligere dansk journalist og Stasi-spion
 Flemming Sørensen (skuespiller) (født 1951) – dansk skuespiller
 Flemming Sørensen (journalist, født 1956) (født 1956) – dansk journalist og forfatter